Седовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Седовка — село в Жамбылском районе Жамбылской области, в 1990-е годы включено в состав села Пригородное.

Россия 
 Седовка — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Седовка — деревня в Кошкинском районе Самарской области.
 Седовка — деревня в Петровском районе Саратовской области.

См. также 
 Седов